Фёдор Серге́евич Керн () — русский адмирал, участник Крымской войны.

Биография 
Из дворян. В 1835 году выпущен из Морского корпуса мичманом, с назначением в Черноморский флот; здесь он начал службу под начальством таких командиров, как В. А. Корнилов (бриг «Фемистокл»), Н. Ф. Метлин (бриг «Фемистокл» и фрегат «Браилов»), В. И. Истомин (корвет «Орест» и фрегат «Флора») и П. С. Нахимов. Непрестанные крейсерства у берегов Кавказа ещё закалили от природы спокойный и хладнокровный характер Керна. За дело у Субаши он был награждён орденом св. Анны 4-й степени, а в 1846 году, в чине лейтенанта, получил в командование тендер «Проворный», что на Чёрноморском флоте считалось большим отличием.

В 1849 году был произведён в капитан-лейтенанты и назначен командиром брига «Аргонавт», на котором и плавал у кавказских берегов. Затем он командовал пароходом «Бессарабия», корветом «Калипсо» и пароходом «Одесса», командуя которым принял участие в Синопском сражении.

«…за примерную храбрость и отличное действие пароходом под флагом генерал-адъютанта Корнилова во время сражения с неприятельским пароходом, более чем в трое сильнейшим, за содействие окончательному истреблению неприятельских судов и при выводе своих поврежденных кораблей в море…»

18 ноября 1853 года произведен в чин капитана 2-го ранга, а в январе следующего года назначен командиром фрегата «Кулевчи».

«…Керн — молодец, прекрасно вел себя в сражении, получил чин и фрегат и в весьма непродолжительном времени будет командиром корабля и экипажа.»

После высадки союзников у Балаклавы назначен начальником 4-й оборонительной линии и Малахова кургана.

«Начальником 4-го отделения оборонительной линии назначается капитан 1-го ранга Юрковский и к нему помощником командир 44-го флотского экипажа капитан 2-го ранга Керн…»

На этом посту Керн был контужен и ранен в голову. Награждён орденом Святой Анны 2-й степени с мечами, орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами, орденом Святого Георгия 3-й степени, золотым оружием с надписью «за храбрость». 23 февраля 1855 года назначен командиром 44-го флотского экипажа с оставлением в должности командира фрегата. 11 мая 1855 года произведен в чин капитана 1-го ранга и пожалован арендой в 800 рублей на 12 лет.

Далее он был переведён на Балтийский флот. Командовал кораблями «Красное», 1856 год и «Орёл», 1857—1860 года. В кампанию 1861—1862 годов командовал практическим отрядом винтовых канонерских лодок. После чего ещё две кампании командовал отрядом броненосных судов в Балтийском море и Финском заливе.

В 1865—1867 годах Ф. С. Керн командовал отрядом кораблей отправлявшихся на Тихий океан (корвет «Аскольд», клипер «Изумруд», канонерская лодка «Соболь» и шхуна «Алеут»). В конце 1867 года Ф. С. Керн был произведён в чин контр-адмирала.

3 декабря 1867 года контр-адмирал Ф. С. Керн подал на имя Управляющего Морским Министерством «Докладную записку» с предложениями по вопросам распространения православия в Японии.

1 января 1872 года Ф. С. Керн был произведен в чин вице-адмирала и назначен старшим флагманом Черноморского флота, а в 1879 году — членом адмиралтейств-совета. Умер в 1890 году в чине адмирала. Горячо преданный службе, требовательный начальник, Керн, по отзывам сослуживцев, отличался очень отзывчивым сердцем и за своё теплое и сердечное отношение пользовался общей любовью.

Источник 
 
 Скрицкий Н. В. Русские адмиралы — герои Синопа. — : ЗАО Центрполиграф, 2006.

Примечания 

Выпускники Морского кадетского корпуса
Адмиралы (Российская империя)
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Участники Синопского сражения